Strandzha är en bergskedja i Bulgarien. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Strandzha är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Strandzha är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Bulgarien
Berg i Bulgarien 500 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll